USS Housatonic ist der Name folgender Schiffe der United States Navy:

 Housatonic (Schiff, 1861), dampfgetriebenes Segelkriegsschiff
 USS Housatonic (SP-1697), Minenleger und Truppentransporter im Ersten Weltkrieg
 USS Housatonic (AO-35), Tanker im Zweiten Weltkrieg